Велосипедный шатун (, ) — это рычаг, передающий усилие с педалей на вал каретки.

Шатун это некорректное название детали, закрепившееся по ошибке. Очевидно что ноги велосипедиста совместно с педалями и валом каретки образуют кривошипно-шатунный механизм. При этом часть механизма, делающая полный оборот вокруг оси - это кривошип, а узел, передающий возвратно-поступательное движение на вал кривошипа - это шатун. В случае велосипеда, предмет статьи является кривошипом, а шатуном является голень велосипедиста.

Намного корректнее называть предмет статьи педалью или педалями - поскольку это по определению рычаг на который нажимают ногой. А сами платформы для упора ногой педалями строго говоря не являются - они не являются механическим рычагом. Это просто платформа свободно вращающаяся на оси.

Основные сведения 
Пара шатунов устанавливаются на валу каретки с противоположных сторон под углом 180° друг к другу с тем, чтобы велосипедист мог постоянно производить давление на один из них при вращении педалей. В этом случае ноги попеременно отдыхают от усилий давления.

Шатуны — одни из самых сильно нагруженных деталей велосипеда. На российских дорожных велосипедах их делают из стали, а на зарубежных и спортивных — из алюминиевых сплавов или композитных материалов. Чтобы уменьшить вес и сохранить прочность, производители пускаются на разные ухищрения — делают их полыми, имеющими замысловатые поперечные сечения.

Два шатуна и блок передних звездочек образуют т. н. систему (нем. Kettenblattgarnitur или Kurbelsystem а также Kurbelsatz; англ. crankset). Иногда (чаще на недорогих велосипедах) система выполнена в виде неразборной конструкции, объединенной вместе с правым шатуном, и тогда при износе звездочек приходится менять всю систему целиком. На велосипедах средней и верхней ценовых категорий передние звездочки обычно можно отсоединить от правого шатуна, то есть их можно менять независимо, по мере износа зубьев.

Обслуживание 
Необходимость замены шатунов возникает также при их поломке или повреждении. Снимать шатуны (один или оба) приходится ещё для регулировки или замены каретки. Нужно следить за правильной затяжкой педалей и крепления к валу каретки, ослабшее соединение может привести к срыву резьбы или деформации гнезда под каретку.

Инструменты 
 Съёмник шатунов
 Шестигранник на 8 мм

Изобретатели 
Изобретателями велосипедных шатунов считаются:
 Пьер Мишо (1813—1883), Франция — педальный узел велосипеда 1861.
 Пьер Лаллеме (1843—1891), Франция — США (патент № 59915), 1866.
 Филипп Мориц Фишер (1812—1890), Германия — велосипед с шатунами, 1869.

Разное 
 При покупке новых шатунов надо учитывать то, что существуют несколько разновидностей кареток, отличающихся типом оси. Надо выбирать шатуны, совместимые с имеющейся кареткой. Кроме того, шатуны выпускаются разной длины, (от 150 до 190 мм). Слишком длинные шатуны на раме небольших размеров могут привести к неудобствам при езде по неровной местности, а слишком короткие потребуют дополнительных усилий при педалировании. Типичная длина шатунов — 170—175 мм, чем больше ростовка (высота) рамы, тем длиннее шатуны.
 Сорванную резьбу педали могут восстановить в мастерской, рассверлив отверстие и установив специальную втулку.
 Погнутый (например, в результате падения) алюминиевый шатун стоит заменить, даже если нет видимых трещин — он может сломаться в самый неподходящий момент.
 Иногда при вращении педалей появляется треск или хруст в районе каретки, первое подозрение падает обычно на собственно каретку. Но часто виновником оказывается разболтавшееся соединение вала и шатуна — следует снять шатун, нанести свежую смазку на вал и как следует затянуть крепление.

Примечания

Литература 
 Fritz Winkler, Siegfried Rauch: Fahrradtechnik Instandsetzung, Konstruktion, Fertigung. 10. Auflage, BVA Bielefelder Verlagsanstalt GmbH & Co. KG, Bielefeld, 1999, ISBN 3-87073-131-1
 Hans-Christian Smolik, Stefan Etzel: Das große Fahrradlexikon. 2. Auflage, BVA Bielefelder Verlagsanstalt GmbH & Co. KG, Bielefeld, 2002, S. 457—458. ISBN 3-87073-127-3

Ссылки 

 http://velowiki.org/wiki/Шатун
 Длина шатуна
 Как снять шатуны МTB (видео)
 Шатуны для велосипеда

Части велосипеда
Трансмиссия